СМ-2М:

 СМ-2М — железнодорожный снегоуборочный поезд.
 СМ-2М — советская ЭВМ серии СМ ЭВМ.